Alexandersson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Alexandersson (* 1978), schwedischer Fußballspieler
 Henrik Alexandersson (* 1961), schwedischer Journalist und Blogger
 Jenny Alexandersson (* 1976), schwedische Journalistin und Hofberichterstatterin
 Niclas Alexandersson (* 1971), schwedischer Fußballspieler
 Rúnar Alexandersson (* 1977), isländischer Turner
 Tove Alexandersson (* 1992), schwedische Orientierungsläuferin

Siehe auch:
 Alexanderson